Серия B 1994/1995 () — 63-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 4 сентября 1994 года и закончился 11 июня 1995 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1994/95 на legaserieb.it
 Серия B 1994/95 на rsssf.com

1994/1995
Футбол в Италии в 1994 году
Футбол в Италии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995